José Bravo Domínguez, calciatore spagnolo
José Alberto Bravo, calciatore argentino
José Juan Bravo Viloria (n. 1986), cestista venezuelano